Александра фон Беркхольц (; ) — немецко-балтийская художница, которая в основном создавала портреты и натюрморты.

Биография 
В 1825 году её семья эмигрировала из Риги и поселилась в Бадене после пяти лет путешествий по Европе. Беркхольц продолжала расти в Карлсруэ в замке Ортенберг близ Оффенбурга, который её отец, барон  (1781—1863) выкупил. Реконструкцией замка занимался Фридрих Айзенлор с 1833 по 1843 год.

Она получила художественное образование у Луи Вагнера в Карлсруэ в 1841 году, у Жозефа Николя Робер-Флёри в Париже в 1848 году и у придворного художника Гогенцоллернов  в Карлсруэ в 1854 году. В 1854 году он также изобразил Александру фон Беркхольц на крупноформатной коленкоровой картине, где его ученица сидит перед пейзажем с блокнотом для рисования. Вероятно, она также была ученицей Франца Ксавера Винтерхальтера,  и . Беркхольц устроила студию в башне замка Ортенберг, так называемой «башне художницы».

В 1865 году она отправилась в Мюнхен, где на неё оказали влияние Франц фон Ленбах, представители школы Пилоти, такие как , художница цветов Тереза Хегг и художник натюрмортов Адам Курц. В основном она рисовала представительных личностей общества, а также членов семьи, делая акцент на портретах дам. Кроме того, она писала натюрморты маслом и темперой, а также многочисленные пастели и акварели. В 1880 году она подарила витражную картину «Христос на кресте» церкви Святого Петра в Риге.

Галерея

Работы

Портреты 
 Портрет Мелани фон Кампенхаузен (1815—1901), акварель 1844 г.
 Портрет баронессы Амалии фон Брюк, р. баронесса фон Роттенхофф (1825—1878), 1846 г.
 Портрет Барбары фон Беркгольц, р. Шредер (1785—1859), мать художника, около 1850 г.
 Портрет графини Йоханны фон Энценберг (1822—1904), урожденной фон Майделл, 1854 г.
 Портрет Элизабет фон Оффенсандт, урожденной фон Беркгольц (1814—1892), сестры художника, 1860 г.
 Портрет Луизы фон Шкопп (1851—1944), 11 лет (ок. 1862 г.): 2 фотографии.
 Портрет художника Федора Дица, 1863 г.
 Портрет Александры фон Оффенсандт (1840—1921), племянницы художника, 1864 г.
 Портрет Шарлотты фон Коцебу, урожденной фон Темпель (1808—1889)
 Портрет Марии Шеффель (1829—1857), сестры поэта Йозефа Виктора фон Шеффеля .
 Портрет лингвиста Карла Филиппа Рейффа
 Портрет Софи Фрайфрау фон Мольтке, урожденной фон Беркгольц (1810—1878), сестры художницы, 1866 г.
 Портрет Флоренс Осборн; Выставлялся: Мюнхен, Международная художественная выставка 1869 г. (каталог I. Международной художественной выставки в Королевском стеклянном дворце в Мюнхене, C. Wolf & Sohn, Мюнхен, 1869 г., № 981)
 Портрет Александры фон Бодман, урожденной фон Оффенсандт-Беркгольц (1840—1921), жены Иоганна Фердинанда фон унд цу Бодман.
 Портрет графини Марии фон Мой де Сон, р. баронесса Аретин (1836—1904)
 Портрет Берты фон Шильхер
 Портрет баронессы фон Тройберг
 Портрет Фрайфрау фон Тизенхаузен, жены художника-мариниста Фрайхерра Пауля фон Тизенхаузена

Натюрморты 
 Натюрморт; экспонируется: Мюнхен, Международная юбилейная выставка 1888 (Иллюстрированный каталог III. Международная художественная выставка (Мюнхенская юбилейная выставка) в Королевском стеклянном дворце в Мюнхене 1888 г., Издательство по искусству и науке, Мюнхен 1888 г. № 609).
 Красные анемоны: экспонируется: Мюнхенская ежегодная выставка произведений искусства всех народов в королевской. Glaspalaste 1889 (Иллюстрированный каталог Bruckmannsche Buchdruckerei, Мюнхен, 1889 г., № 77).
 Желтые розы; экспонируется: Мюнхенская ежегодная выставка произведений искусства всех народов в королевской. Glaspalaste 1890 (Иллюстрированный каталог, Франц Ганфштенгль, Мюнхен, 1890 г.), № 97b).
 Цветы/фасоль; экспонируется: Мюнхенская ежегодная выставка произведений искусства всех народов в королевской. Glaspalaste 1891 г. (иллюстрированный каталог, Франц Ганфштенгль, Мюнхен, 1891 г., № 106a, b.
 Фруктовый натюрморт; экспонируется: Мюнхенская ежегодная выставка произведений искусства всех народов в Kgl. Стеклопаласт (иллюстрированный каталог, Франц Ганфштенгль, Мюнхен, 1893 г., № 100).
 Гранаты; экспонируется: Мюнхенская ежегодная выставка произведений искусства всех народов в Kgl. Glaspalaste 1894 (иллюстрированный каталог, Франц Ханфштенгль, Мюнхен, 1894 г.), № 64).
 Гранаты/японские анемоны; Экспонируется: Большая Берлинская художественная выставка 1895 г., № 102, 103.
 Пион/персики и виноград/слива; Экспонируется: Большая Берлинская художественная выставка 1897 г. (Каталог, Рудольф Шустер, Берлин, 1897 г., № 137, 138, 139)

Примечания

Литература 
 Friedrich von Boetticher: Malerwerke des 19. Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte I-1. Dresden 1891.
 
 Hyacinth Holland: Alexandra von Berckholtz. In: Badische Biographien. Band V. Heidelberg 1906, S. 71 f. (digital.blb-karlsruhe.de Digitalisat)
 Allgemeines Künstlerlexikon. Band 9, 1994.
 Gitta Ho: Berckholtz (Berkholz), Alexandra von. In: Bénédicte Savoy, France Nerlich (Hrsg.): Pariser Lehrjahre. Ein Lexikon zur Ausbildung deutscher Maler in der französischen Hauptstadt. Band 2: 1843—1870. Berlin/Boston 2015.
 Natalie Gutgesell: Alexandra von Berckholtz. Stilllebenmalerin aus Riga. In: Baltische Briefe. Nr. 5 (811), Mai 2016, 69. Jg., S. 7-9.
 Natalie Gutgesell: «Viele Zierden der damaligen Salons». Die deutschbaltische Porträtmalerin Alexandra von Berckholtz. In: Mitteilungen Aus baltischem Leben. Ausgabe 2, August 2017, 63. Jg., S. 18-19.
 Natalie Gutgesell: Alexandra von Berckholtz — Malerin und Mäzenin im 19. Jahrhundert. Katalog. Mitteldeutscher Verlag 2017, ISBN 978-3-95462-872-8.

Художницы Германии